Alte Anatomie steht für folgende städtische Bauwerke
Alte Anatomie (Heidelberg) 
Alte Anatomie (Ingolstadt)
Alte Anatomie (Marburg), an der Ketzerbach in Marburg/Lahn
Alte Anatomie (Tübingen)